Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Sunderland AFC in het seizoen 2011–2012. Het was het vijfde opeenvolgende seizoen dat de club uit Sunderland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League, na de degradatie in 2006. De club stond voor het derde seizoen op rij onder leiding van oud-speler Steve Bruce, maar hij moest het veld ruimen op 30 november 2011 en werd vervangen door Martin O'Neill.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Sunderland vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2011/12 en onder leiding van trainer-coach Martin O'Neill als dertiende eindigden.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Sunderland AFC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2011/12